Das Challenger Banque Nationale 2013 war ein Tennisturnier, das vom 18. bis 24. März 2013 in Rimouski, Kanada stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 16. bis 18. März statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 23 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Die Qualifikanten waren Maxime Authom, Hiroki Moriya, Rik De Voest und Adam El Mihdawy.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 70 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 65 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 56 kB)

2013
ATP Challenger Tour 2013